Love Is Love – film del 1919 diretto da Scott R. Dunlap
Láska je láska (Love Is Love, titolo USA) – film del 2012 diretto da Milan Cieslar
Freeheld: Amore, giustizia, uguaglianza (Freeheld, titolo finlandese Love Is Love) – film del 2015 diretto da Peter Sollett
Love Is Love – documentario del 2016 diretto da Logan Mucha
 Love Is Love—Canzone di Tini dell'album Quiero Volver (2018)
 Love Is Love—Canzone di Christian Ravaglioli dell'album Ti confido un segreto (2018)